Occhio di bue - seguipersone
 Uovo all'occhio di bue - ricetta
 Occhio di bue - biscotto
 Occhio di bue - minerale